Сабонис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Сабонис, Арвидас (род. 1954) — советский литовский легкоатлет.
 Сабонис, Арвидас (род. 1964) — советский и литовский баскетболист.
 Сабонис, Викторас (1941—2008) — литовский шашечный композитор.
 Сабонис, Домантас (род. 1996) — литовский баскетболист.